Марієнбу́рг (, «Маріїнський замок») — німецька власна назва.

Топоніми 
 Марієнбург — німецька назва латиського міста Алуксне.
 Марієнбург — німецька назва польського міста Мальборк.